Théorie des organisations peut désigner :
 théorie des organisations, une discipline qui étudie les organisations ;
 théorie des organisations, une branche de la théorie des organisations définie par Manuel Castells.